Yang fait référence à plusieurs choses ou personnes :

Toponymes

Cameroun 
 Yang, une localité de l'arrondissement de Njinikom.
 Yang,  une localité du département du Donga-Mantung, dans la Région du Nord-Ouest.

Indonésie 
 Le plateau de Yang dans l'Est de l'île de Java.

Patronyme 

 Yang Aihua (1977-), nageuse chinoise
 Alan Yang (1983-), scénariste et réalisateur américain
 Andrew Yang (1975-), entrepreneur et politicien américain
 Yang Biao (220-265), ministre et général de la période des Trois Royaumes de Chine
 
 Yang Fang (1984-), danseuse sur glace chinoise
 Yang Fangxu (1994-), volleyeuse chinoise
 Gladys Yang (1919-1999), traductrice britannique
 Grace Yang, statisticienne chinoise.
 Yang Guang (1984-), sauteur à ski chinois
 Yang Guang (1963-), athlète chinois
 Yang Gui-ja (1955-), auteure sud-coréenne
 Haegue Yang (1971), artiste contemporaine sud-coréenne
 Yang Hengjun (1965-), écrivain australien
 Yang Hyong-sop (1925-2022), homme politique nord-coréen
 Jean Yang, statisticienne australienne
 Jerry Yang (1968-), joueur de poker américain
 Yang Jian (1994-), plongeur chinois ; 
 Yang Jin-mo (-), monteur sud-coréen ; 
 Yang Junxia (1989-), judokate chinoise 
 Yang Junxuan (2002-), nageuse chinoise 
 Yang Jwing-ming (1946-), expert taïwanais du qi gong et en qinna
 Yang Kyong-il (1989-), lutteur nord-coréen
 Yang Liujing (1998-), athlète chinoise
 Yang Liwan (1978-), athlète handisport chinoise
 Yang Liwei (1995-), joueuse de basket-ball chinoise
 Philémon Yang (1947-), homme politique camerounais
 Yang Qi (1991-), athlète chinoise
 
Yang Qiuxia (1998-), joueuse de badminton chinoise
 Yang Shen (1488-1559), écrivain chinois
 Yang Wei-Ting (1994-), un athlète taïwanais, spécialiste du 110 m haies
 Yang Xianyi (1915-2009), traducteur chinois

Autres 
 Yang, un personnage jouable de Street Fighter III: New Generation et Street Fighter III: 3rd Strike - Fight for the Future.
 yang, un instrument de musique.
 Le yang est une des deux parties de la dualité du yin et yang dans la philosophie taoïste.

Voir aussi